Le terme expiration peut désigner :

 l'expiration pulmonaire, une phase de la respiration consistant à expulser de l'air riche en dioxyde de carbone, à l'opposé de l'inspiration ;
 l'échéance d'un terme, la fin d'une période : voir   ;
 le dernier souffle au moment de la mort.

Littérature 
 Expiration est un recueil de nouvelles de science-fiction de l'écrivain américain Ted Chiang publié en 2019.